Adam White peut désigner :

 Adam White, personnage de fiction du soap opera EastEnders ;
 Adam White, homme politique britannique ;
 Adam White, musicien britannique ;
 Adam White (1817-1879), zoologiste écossais ;
 Adam White (1976-), joueur australien de football australien ;
 Adam White (1989-), joueur de volley-ball australien.